Catch-22 é um romance pós modernista satírico escrito por Joseph Heller e publicado em 1961.

Catch-22 também pode ser:
 Catch-22 (filme), adaptação cinematográfica do livro
 Catch 22, álbum da banda Hypocrisy
 Catch 22 (banda), uma banda de ska-punk de New Jersey
 "Catch-22", episódio da série de televisão Lost
 "Catch-22", faixa bônus do álbum M!ssundaztood da cantora Pink
 "Catch-22", canção do grupo de rap Quarashi

Desambiguação